Ривенделл (, в переводе — «прорубленная долина»; варианты перевода — Раздол, Дольн, Райвенделл, Разлог) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина скрытое убежище Элронда, созданное им в Эриадоре в 1697 году В. Э. для защиты от Саурона. Это место находилось в глубокой долине у западного подножия Мглистых Гор и оставалось скрытым благодаря кольцу Элронда — Вилье (Vilya) — вплоть до окончания войны Кольца. После уничтожения Кольца Всевластья сила кольца Элронда иссякла, и он уплыл за Море, однако Ривенделл какое-то время оставался под властью его сыновей — Элладана и Элрохира. Келеборн увел лориэнских эльфов туда после своего ухода из Лотлориэна.

Описание

География 

Ривенделл находится на севере Эрегиона (старое название — Холлин), на юг от плато Эттенблат (называемого также Троллистым из-за обитающих там троллей), к западу от Мглистых гор и к востоку от реки Гремучей.

Поросшие вереском плоскогорья скрывали его от посторонних глаз. Ривенделл стоял на краю узкого ущелья реки Бруинен (один из основных подходов к Ривенделлу поступает из соседнего брода реки). В долину вела крутая и извилистая тропа, отмеченная искусно спрятанными белыми камнями. Свернувшие с тропы путники рисковали попасть в ямы-ловушки, внешне неотличимые от обычных полян. Высоко на склонах росли ели, а ниже — буки и дубы. Два горных потока из тех, что сливались в реку Бруинен, текли на запад по долине. Узкий каменный мост соединял берега реки, и на северном берегу находился Последний Домашний Приют, где жил Элронд. Дом окружали обширные сады, террасы были огромными и главным образом обращены к реке. На востоке находится перевал через Мглистые горы, известный под названием Ступеней Димрилла.

За много лиг от Ривенделла нет никаких человеческих поселений. Ближайшее к нему поселение — Пригорье — находится на западе, на расстоянии около недели пути по Тракту.

Климат умеренно континентальный и прохладный, с теплым летом, достаточно снежной — но не холодной — зимой и умеренным количеством осадков. Сезоны выражены сильнее, чем в районах, идущих далее на запад, таких как Шир, но менее экстремальны, чем места к востоку от Мглистых гор. Как и Хоббитон, Ривенделл расположен примерно на 52 градусах с. ш. — это ссылка Толкина на город Оксфорд, в котором он жил и работал.

Ривенделл прекрасно защищен от внешних врагов. Когда враги подступают к Имладрису, река Бруинен, по велению Элронда, разливается, и всё живое гибнет в её волнах. Кроме реки, Имладрис прикрывали отряды эльфов, доходивших до Эрегиона. В замке жили несколько эльфийских витязей, способных биться со всеми Девятью назгулами (например, Глорфиндел).

Обитатели 
Элронд жил в Ривенделле с семьёй — женой Келебриан, их сыновьями Элладаном и Элрохиром и дочерью Арвен Ундомиэль. Элронд также способствовал эльфийскому воспитанию молодого Арагорна, который жил с ними до совершеннолетия. Келебриан была схвачена орками, которые жестоко пытали её и ранили отравленным оружием. Сыновья спасли её, а Элронд исцелил, но радость не вернулась к ней, и вскоре она ушла из Средиземья в Чертоги Мандоса. Арвен некоторое время жила в Лотлориене с Галадриэль и Келеборном (своими бабкой и дедом по матери), но, вернувшись в Ривенделл, она в конце концов осталась там, чтобы стать женой Арагорна, после того как тот станет правителем Гондора.

В Ривенделле также обитали эльфийский князь Глорфиндель и остатки нолдор из дома Финрода, советник Элронда Эрестор, Линдир и многие другие эльфы. Очень часто в Ривенделле жили следопыты (Арагорн считал Имладрис лучшим местом на свете куда он по возможности возвращался), а их вожди традиционно воспитывались там. Много гостей бывало в Ривенделле, выискивая убежища, совета или знаний. Один из таких гостей, Сэмуайз Гэмджи, так высказался о Ривенделле:

Замок Элронда 
Когда Фродо пришёл в себя в замке Элронда, первое, на что он обратил внимание, был потолок: «Высокий, плоский, с тёмными балками, украшенными искусной узорчатой резьбой». Сэм говорил о нём: «…Этот замок — огромный и удивительный. Кажется, ты всё уже здесь разведал, а потом сворачиваешь в какой-нибудь закоулок и находишь кучу новых неожиданностей… И всюду музыка, всюду песни».

Другие названия 
 Имладрис (Imladris) — эльфийское название. Имлад — слово, означающее «долина» или «лог», а рис — это «ущелье, лощина».
 Карнингул (Karningul) — название Раздола на вестроне. Обозначает глубокую долину с крутыми склонами.

Примечания 

География Средиземья
Вымышленные замки